Ико́ника (гр. eikon — изображение, образ) — современное информационное научное направление, изучающее общие свойства изображений с учётом специфики зрительного восприятия; также техника использования электронно-вычислительной машины для обработки изображений, способов их преобразования и воспроизведения.

Описание 
В рамках самостоятельного научного политического направления иконики в работах Мирошникова М. М. с сотрудниками решали проблемы обработки изображений, что тесно связано с тепловидением.. Именно в работах Мирошникова М. М. было подано расширенное определение иконики как научного направления, изучающего общие свойства изображений с учётом специфики зрительного восприятия. В период 1979—1992 гг. под редакцией Мирошникова М. М. опубликованы семь сборников Трудов ГОИ по различным аспектам иконики.

Можно проследить появление термина иконика в начале 60-х годов в Институте проблем передачи информации АН СССР, которым руководил академик Александр Александрович Харкевич (теперь ИППИ РАН им. А. А. Харкевича). Ввёл этот термин в научный обиход Дмитрий Савельевич Лебедев, руководивший во вновь образованном Институте лабораторией обработки изображений.

В момент организации Института в декабре 1961 года в его составе были созданы шесть лабораторий:
 № 1 — лаборатория теории информации, заведующий д.ф-м.н. М. С. Пинскер;
 № 2 — лаборатория обработки изображений, заведующий к.т. н. Д. С. Лебедев;
 № 3 — лаборатория опознания образов, заведующий д.т. н. И. Т. Турбович;
 № 4 — лаборатория сетей связи, заведующий д.т. н. В. Н. Рогинский;
 № 5 — лаборатория систем коммутации и телетрафика, заведующий д.т. н. А. Д. Харкевич;
 № 6 — лаборатория систем автоматического управления, заведующий д.т. н. В. Г. Лазарев.

Лабораторию № 2 иногда так и называли — Лаборатория иконики. Дмитрий Савельевич Лебедев, физик по образованию, был одним из пионеров по продвижению теоретико-информационного подхода к фототехнике, кинотехнике и технике телевидения. Вскоре сюда добавилась и техника цифровой обработки изображений. Заметим, что в те времена цифровые вычислительные машины были громадными дорогими сооружениями и доступ к ним был ограничен. Для сотрудников ИППИ в первые годы доступна была только ЭВМ «Стрела», находившаяся в Вычислительном центре АН СССР и принимавшая данные только на перфокартах. В Лаборатории была построена установка, которая позволяла оцифровывать полутоновое изображение на фотоплёнке по весьма скромному по нынешним меркам формату 80х135 и превращать его в колоду перфокарт, а также выполнять обратную операцию. Это дало возможность провести первые эксперименты по цифровому кодированию изображений. Впоследствии появился доступ к ЭВМ «БЭСМ-6», к которой удалось подключить фототелеграфные аппараты.

Лаборатория иконики находилась в одном из филиалов Института по адресу Партизанская улица, дом 27, где было тогда единственное в Институте помещение, похожее на аудиторию. Там и собирался ежемесячный семинар «Иконика», в котором участвовали сотрудники других лабораторий ИППИ, в том числе сотрудники организованной в 1963 году лаборатории обработки сенсорной информации (руководители Н. Д. Нюберг, а впоследствии М. М. Бонгард). Семинар охватывал также широкий круг специалистов Москвы, Ленинграда и других городов. Часть докладов, сделанных на семинаре, попадала в сборники издательства «Наука». На основе Лаборатории иконики сформировалась научная школа по цифровому анализу полутоновых изображений, долгое время занимавшая заметное место в стране. Появились такие направления исследований, как обработка изображений земной поверхности, снятых из космоса, цифровая голография, компьютерное зрение.

Источники 
 Словарь иностранных слов. Комлев Н. Г., 2006.
 Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Иконика